Julian Jan Fischer-Drauenegg (1858–1924) – pułkownik kawalerii  Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Franciszka Józefa z dekoracją wojenną
 Julian Jerzy Fischer-Drauenegg (ur. 1896) – major kawalerii  Wojska Polskiego